Edda, a két óizlandi gyűjtemény
Edda-énekek, óizlandi istenes és hősi énekgyűjtemény
Prózai Edda, 13. századi kézirat a skandináv mitológiáról
673 Edda egy a Naprendszer kisbolygói közül
Edda Művek, magyar rockegyüttes
Edda, női név